Klodvig kan syfta på:
Klodvig I (ca 466–511), frankisk kung 481-511
Klodvig II (634–657), frankisk kung 637-657
Klodvig III (–676), frankisk kung 675-676